Het FIM Europees kampioenschap trial 2016 werd tussen 2 april en 13 augustus gereden, waarbij de rijders in 6 wedstrijden verdeeld over 4 landen uitkwamen. Het EK eindigde met als winnaar de Spaanse Shercorijder Miquel Gelabert, die de Britse rijders Dan Peace (GasGas) en Iwan Roberts (Beta) achter zich liet. Gelabert wist 3 van de 6 wedstrijden te winnen.

Eindklassement

Wedstrijdoverzicht

Bronnen

Trial
Trial